Ко́мпле́ксная плоскость — геометрическое представление множества комплексных чисел .

Точка двумерной вещественной плоскости , имеющая координаты , изображает комплексное число , где:
  — действительная (вещественная) часть комплексного числа,
  — его мнимая часть.
Другими словами, комплексному числу  соответствует радиус-вектор с координатами  Алгебраическим операциям над комплексными числами соответствуют операции над соответствующими им точками или векторами. Тем самым различные соотношения между комплексными числами получают наглядное изображение на комплексной плоскости:
 сложению комплексных чисел соответствует сложение радиус-векторов;
 умножению на комплексное число  соответствует поворот радиус-вектора на угол  и растяжение радиус-вектора в  раз;
 корни n-й степени из числа располагаются в вершинах правильного n-угольника с центром в начале координат.

Комплекснозначные функции комплексного переменного интерпретируются как отображения комплексной плоскости в себя. Особую роль в комплексном анализе играют конформные отображения.

Множества на комплексной плоскости

Открытые множества 
Фундаментальное понятие окрестности вводится на комплексной плоскости очень просто — окрестностью  точки  называется множество вида . Геометрически на комплексной плоскости окрестности имеют очень простой вид — это просто окружности с центром в определенных точках комплексной плоскости. Иногда для удобства требуется рассматривать проколотые окрестности .

Теперь определим открытое множество — согласно одному из вариантов классического определения из общей топологии, открытым множество будет, если оно для любой своей точки содержит некоторую её окрестность. Определение окрестности у нас уже есть, соответственно, открытое множество на  полностью определено.

Предельная точка и замкнутое множество 
Определить предельную точку тоже будет нетрудно — точка  будет предельной для множества , если для произвольной окрестности  пересечение  будет не пусто. Другими словами, точка является предельной, если в произвольной «близости» к ней всегда можно будет найти точки множества. Множество предельных точек иногда называется производным и обозначается .

Множество  будет называться замкнутым, если для него справедливо включение . Ясно видно, что для произвольного множества  множество  будет замкнуто; оно называется замыканием множества .

Граница 
Точка  будет называться граничной для множества , если для произвольной окрестности  пересечения  и  будут не пусты. Множество всех граничных точек называется граничным множеством 
или просто границей.

Всюду плотные множества 
Множество  будет называться всюду плотным в ином множестве , если для произвольной точки  и любой окрестности  пересечение  не пусто.

Связность

Расстояние между множествами 
Как известно из элементарной математики, на комплексной плоскости расстояние между двумя точками равно модулю их разности. Теперь определим расстояние между точкой  и некоторым множеством  как величину .

На базе этого понятия уже можно определить расстояние между двумя произвольными множествами в : .

Связность 
Множество  называется связным, если для него выполнено соотношение . Если данная величина не равна нулю, то множество называется несвязным. Можно показать, что несвязное множество  можно представить в виде объединения (конечного или счетного) , где  — непересекающиеся связные множества, называемые связными компонентами множества . Мощность множества связных компонент называется порядком связности.

Выпуклые, звёздные и линейно связные множества 
Множество  называется звёздным относительно точки , если для произвольной точки  выполняется включение .

Множество  называется выпуклым, если оно звёздно относительно любой своей точки. Множество  называется выпуклой оболочкой множества , если оно выпукло,  и для любого выпуклого множества , содержащего множество  выполняется включение .

Ломаной  называется множество точек комплексной плоскости, представимое в виде объединения отрезков. Множество  называется линейно связным, если для двух произвольных точек  существует ломаная  такая, что выполняется .

Можно доказать, что любое линейно связное множество будет связным. Отсюда немедленно следует, что связны все выпуклые и звёздные множества.

Кривые на

Кривые и пути 
Кривой или путём на комплексной плоскости  называется отображение вида . Особо стоит отметить, что при таком определении можно конкретизировать не только вид кривой, который будет зависеть от аналитических свойств функции , но и её направление. Для примера, функции  и  будут определять одинаковую по виду кривую, но проходимую в противоположных направлениях.

Гомотопия кривых 
Кривые  и  называются гомотопными, если существует кривая , зависящая от параметра  таким образом, что  и .

Аналитическая геометрия на комплексной плоскости 
Исследование плоских фигур нередко облегчается, если перенести их на комплексную плоскость. Многие теоремы планиметрии допускают наглядную и компактную запись с помощью комплексных чисел, например:
 Три (различные) точки  лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда выполняется условие:
  является вещественным числом.
 Четыре (различные) точки  лежат на одной окружности (или на одной прямой) тогда и только тогда, когда выполняется условие:
 отношение  является вещественным числом.
 Если даны три вершины параллелограмма:  то четвёртая определяется равенством: 

Параметрическое уравнение прямой на комплексной плоскости имеет вид:
  где  — комплексные числа,  — произвольный вещественный параметр.
Угол между двумя прямыми  и  равен  В частности, прямые перпендикулярны, когда  — чисто мнимое число. Две прямые параллельны тогда и только тогда, когда  есть вещественное число; если при этом  также вещественно, то обе прямые совпадают. Каждая прямая  рассекает комплексную плоскость на две полуплоскости: на одной из них выражение  положительно, на другой — отрицательно.

Уравнение окружности с центром  и радиусом  имеет чрезвычайно простой вид:  Неравенство  описывает внутренность окружности. Часто удобна параметрическая форма уравнения окружности:

Расширенная комплексная плоскость и бесконечно удалённая точка 
В комплексном анализе часто полезно рассматривать расширенную комплексную плоскость, дополненную по сравнению с обычной бесконечно удалённой точкой :

 

Геометрически точка  изображается точкой сферы Римана (её «северный полюс»).

При таком подходе неограниченно возрастающая (по модулю) последовательность считается сходящейся к бесконечно удалённой точке. Алгебраические операции с бесконечностью не производятся, хотя несколько алгебраических соотношений имеют место:
 
 
-окрестностью бесконечно удалённой точки считается множество точек , модуль которых больше, чем , то есть внешняя часть -окрестностей начала координат.

Расширенная комплексная плоскость называется также сферой Римана, так как она изоморфна обычной сфере  (изоморфизм можно установить, например, при помощи стереографической проекции). Комплекснозначные функции в некоторых случаях могут быть продолжены на сферу Римана. Поскольку прямые на плоскости (при стереографической проекции) переходят в окружности на сфере, содержащие бесконечно удалённую точку, комплексные функции удобнее рассматривать на сфере.

Примечания

Литература 
 Арнольд В. И. Геометрия комплексных чисел, кватернионов и спинов, МЦНМО, 2002.
 Понтрягин Л. Комплексные числа, Квант, № 3, 1982.
 
 
 
 Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ: учебник для студентов механико-математических специальностей университетов, СПб.: 2004.
 

Комплексные числа
Комплексный анализ